«Э́рика» (нем. Erika) — одна из наиболее известных маршевых песен германской армии периода Второй мировой войны. Написана около 1939 г. Автор — Хермс Ниль.

Несмотря на хорошо запоминающуюся мелодию, нередко служащую музыкальным фоном в военной кинодокументалистике, а также в художественных фильмах о нацистской Германии, «Эрика», в общем, не выделяется из ряда менее «знаковых» произведений того же автора («Edelweiss», «Rosemarie», «Hannelore»), а также так называемых студенческих немецких песен («Lore, Lore», «Schwarzbraun ist die Haselnuss»): её текст столь же бесхитростен, почти наивен (любовь, цветы, разлука с любимой девушкой), и, к тому же, полон взаимно рифмующихся слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (Blümelein — цветочек; Bienelein — пчёлка; Kämmerlein — комнатка; Schätzelein — сокровище, подарочек; Mägdelein — девочка). Однако ритмика, характерная для маршевой музыки, резкие, ломанные изменения размера в чётных и нечётных строках и рефрен женского имени «Эрика», задающего омонимический каламбур (Erika по-немецки значит «вереск») по сути, делают текст песни вторичным для восприятия.

Немецкий текст и русский перевод

Перевод ближе к исходному тексту

На других языках 
Песня была довольно популярной в некоторых странах «Оси», а также в Нидерландах среди партизан.
Венгерский: Rózsika
Голландский: Prikkeldraad
Финский: Kaarina
Эстонский: Eerika

См. также 
 Edelweiss
 Вереск
 Ниль, Хермс

Примечания

Ссылки
 
 

Нацистская пропаганда
Музыка Германии
Военные марши
Марши по алфавиту
Песни 1930-х годов
Песни на немецком языке